Василий Кулешин: Кулешин, Василий (XV век) — русский дьяк, дипломат.
 Кулешин, Василий Николаевич (1931—2011) — тракторист, Герой Социалистического Труда.